Roquebillière est une commune du département des Alpes-Maritimes, région Paca
 Roquebillière est aussi le nom d'un quartier de Nice : la rue de Roquebillière se confond avec ce quartier

Il n'y a aucun rapport entre la commune et le quartier autre que l'identité de nom.

Inféodation
 communauté correspondant à la commune actuelle de Roquebillière : inféodation inconnue ; il semble que cette communauté ait obtenu avant 1388 du comte de Provence de dépendre directement de lui.  
Le quartier de Roquebillière à Nice a été l'un des fiefs urbains créés dans la capitale de comté de Nice et au profit  (selon l'Armorial de l'encyclopédie Niciensis de P.-R. Garino) :
des Garagno en 1680 (comtes) puis
des Oljvero ou Olivero en 1739 (barons en 1740).

Gentilés
Pour la commune : Roquebilliérois,
pour le quartier de Nice : pas d'autre gentilé rencontré que Niçois.

Toponymie
Ces deux toponymes, également anciens, mériteraient d'être étudiés de concert.

L'explication traditionnelle est d'y voir pour l'un et l'autre une Rocca Abilhera, c'est-à-dire un « Rocher aux abeilles ».